Atira steht für: 

 (163693) Atira, einen Asteroiden
 Atira (Gottheit), Muttergöttin der Pawnee
 Titularbistum Athyra (ital.: Atira), ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche